Ниже приведён список действующих авиакомпаний Канады, имеющих сертификат эксплуатанта Министерства транспорта Канады.

См. также 
 Национальная система аэропортов (Канада)
 Список авиакомпаний
 Список аэропортов Канады
 Список нефункционирующих авиакомпаний Канады

Авиакомпании Канады
к
Списки:Канада